Bikini Atoll peut faire référence à :

 le nom anglais de l'Atoll de Bikini ;
 Bikini Atoll, un groupe de rock américain.